Carl Köster ist der Name folgender Personen:

* Carl Georg Köster (1812–1893), deutscher Maler und Zeichner
 Carl Hermann Köster von Kösteritz (1803–1855/1867), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 

Siehe auch:
 Karl Köster